Die Uncle Tobys Hardcourts 2004 waren ein Damentennisturnier der WTA Tour 2004. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 2. bis 10. Januar 2004 in Gold Coast statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Ai Sugiyama gegen Nadja Petrowa mit 1:6, 6:1 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Swetlana Kusnezowa und Jelena Lichowzewa mit 6:3 und 6:4 die Paarung Liezel Huber / Magdalena Maleewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Uncle Tobys Hardcourts 2004 fand vom 2. bis 4. Januar statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel für das jeweilige Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

2004
WTA Tour 2004